Virányos, Budapest városrésze a XII. kerületben
 Virányos, Tiszanagyfaluhoz tartozó településrész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében